Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Meleager, d'après le général d'Alexandre le Grand ou le héros mythologique grec :
 le , une frégate de cinquième rang lancée en 1785 et échouée en 1801 ;
 le , une frégate de cinquième rang lancée en 1806 et échouée en 1808.

Voir aussi 
 

Meleager